Kajen kan syfta på följande:

 Kaj (sjöfart), en an­läggning för förtöjning av far­tyg

Geografi

Indonesien 

 Desa Kajen (administrativ by i Indonesien, lat -7,04, long 109,15), Jawa Tengah, 
 Desa Kajen (administrativ by i Indonesien, lat -6,92, long 109,13), Jawa Tengah, 
 Kecamatan Kajen, distrikt, Jawa Tengah, 
 Desa Kajen (administrativ by i Indonesien, lat -7,03, long 109,57), Jawa Tengah, 
 Desa Kajen (administrativ by i Indonesien, lat -6,61, long 111,06), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar